Klaus Besser ist der Name folgender Personen:

* Klaus Besser (Autor) (1919–1995), deutscher Autor, Journalist und Restaurantkritiker
 Klaus Besser (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (SPD)